Moita Bonita kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Moita Bonita (ort), Sergipe, 
 Moita Bonita (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar